Данный список содержит имена последних из известных на сегодняшний день ветеранов Первой мировой войны (28 июля 1914 — 11 ноября 1918).

Последним живущим человеком, который состоял на государственной службе в то время, была британка Флоренс Грин. Она не принимала участие в боевых действиях, но работала официанткой Королевских ВВС Британской империи, и умерла 4 февраля 2012 года в возрасте 110 лет.

Последним ветераном, участвовавшим в боевых действиях, был Клод Шулз, служивший в британском ВМФ (позже — в австралийском), который умер 5 мая 2011 года в возрасте 110 лет.

Последним ветераном, участвовавшим в позиционной войне, был Гарри Пэтч, который умер 25 июля 2009 года в возрасте 111 лет.

Последним ветераном, воевавшим в войсках Центральных держав, был австриец Франц Кюнстлер, который умер 27 мая 2008 года в возрасте 107 лет.

Общее количество участников этой войны по данным Энциклопедии «Британника» составило 65 038 810 человек, количество военных жертв — приблизительно 9 750 103 человек.

Ветераны, исходя из этого, определены как люди, которые служили в вооружённых силах в одной из противоборствующих наций, в период с начала войны и вплоть до даты перемирия. Данное правило в различных странах трактуется по-разному.

Старейшие ветераны, дожившие до XXI века 
Последние ветераны Первой мировой войны, дожившие до XXI века, перечислены в таблице:

Старейшие ветераны, не дожившие до XXI века 
В этой таблице перечислены ветераны Первой мировой, являвшиеся долгожителями-рекордсменами в некоторых странах-участницах, но не дожившие до XXI века.

Примечания 

Списки военных
Списки долгожителей